Тамара Шэйн (Шейн, Шеина; Тамара Вениаминовна Никулина, в замужестве (1932) — Тамирова; ; 1902—1983) — американская актриса русского происхождения.

Биография 
Родилась 25 ноября 1902 года в Перми в семье антрепренёра Вениамина Ивановича Никулина, в которой было одиннадцать детей. Сестра актёра Константина Шэйна, беллетристов Льва Никулина и Юрия Никулина.

Первые роли сыграла в странах Европы. В 1927 году вместе с будущим мужем Акимом Тамировым, с которым вместе играла в труппе Баилова, эмигрировали в США. Одну из первых ролей в американском кино сыграла в знаменитом фильме «Ниночка» (1939).

Умерла от сердечного приступа 23 октября 1983 года в Лос-Анджелесе.

Муж (с 1932) — актёр Аким Тамирофф, племянник — актёр Валентин Никулин.

Фильмография 
 1961 — Романов и Джульетта / Romanoff and Juliet — Евдокия Романова
 1956 — Анастасия / Anastasia — Зения
 1955 — Мистер Аркадин / Mr. Arkadin — женщина в апартаментах
 1951 — Я могу вам это достать по оптовой цене / I Can Get It for You Wholesale — миссис Купер
 1949 — Чёрная магия / Black Magic — Мария Бальзамо
 1949 — Красный Дунай / Red Danube — Елена Нейгард
 1949 — Джолсон снова поёт / Jolson sings again — Мома Йелсон
 1949 — Воровское шоссе / Thieves' Highway — Партина Джаркос
 1948 — Идти преступным путём / Walk a Crooked Mile — миссис Экко
 1948 — Змеиная яма / The Snake Pit — житель камеры № 33
 1947 — Северо-западная застава / Northwest Outpost — Ольга, служанка Натальи
 1947 — Это произошло в Бруклине / It Happened in Brooklyn — миссис Кардос
 1946 — История Джолсона / The Jolson Story — миссис Елсон
 1944 — Песнь о России / Song of Russia — Орлова
 1943 — Миссия в Москву / Mission to Moscow — русская няня
 1942 — Где-нибудь я найду тебя / Somewhere I’ll Find You — Мама Луговская
 1939 — Ниночка / Ninotchka — Анна, московская соседка по комнате
 1935 — Скандалы Джорджа Уайта 1935 года / George White’s 1935 Scandals — русская девушка
 1934 — Капитан ненавидит море / The Captain Hates the Sea — жена генерала

Примечания

Ссылки 
 Тамара Шэйн 
 www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/hollywood/101972/bio — биография на сайте Кино-театр